Oran kan syfta på följande platser:

Algeriet 

 Oran (provins), 
 Oran, provinshuvudstad,

Indien 

 Oran (ort i Indien), Uttar Pradesh, Bānda,

USA 

 Oran (ort i USA), Missouri, Scott County,

Sverige

Utanför Sjöbo i Skåne finns ett frilufts- och strövområde som heter Oran eller Sjöbo-ora.

Robotskapade Algerietförgreningar
Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar